

Histoire 
 Siège de Gênes (1507), Louis XII de France prend la ville à la tête de  ;
 Siège de Gênes (1522), bataille de la sixième guerre d'Italie ;
 siège de Gênes (1746), lors de la guerre de Succession d'Autriche ;
 siège de Gênes (1747), lors de la guerre de Succession d'Autriche ;
 Siège de Gênes (1800), bataille de la campagne d'Italie.

Voir aussi 
 
 Gené, ancienne commune française du département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire.

Notes et références